Эмина Бектас (; родилась 30 марта 1993 года в Индианаполисе, США) — американская теннисистка; победительница 25 турниров ITF (из них четыре в одиночном разряде).

Общая информация 
Бектас является выпускницей Мичиганского университета, в котором обучалась с 2011 по 2015 год. Во время обучения в университете принимала участие в некоторых турнирах ITF с небольшим призовым фондом, добиваясь локальных успехов, а по окончании университета в январе 2016 года начала активную профессиональную карьеру теннисистки.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (6)

Победы (4) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражение (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров ITF в парном разряде (34)

Победы (21)

Поражения (13)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты США